Oroville – città della California (Stati Uniti d'America)
 Oroville – città dello stato di Washington (Stati Uniti d'America)